Die kenianische Botschaft in Berlin ist die offizielle diplomatische Vertretung Kenias in Deutschland. Sie befindet sich in der Rheinbabenallee 49 im Berliner Ortsteil Schmargendorf des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Botschaft in Berlin ist auch in Bulgarien und Rumänien für Kenias Interessen zuständig.

Von 1964 bis 2000 befand sich die kenianische Botschaft in der Villichgasse in Bonn (→ Eintrag in Botschaftsliste), im Dezember 2000 erfolgte der Umzug nach Berlin. Botschafter ist seit dem 11. März 2021 Thomas Boniface Amolo.

Liste der Botschafter 
Als Botschafter Kenias in Deutschland wirkten bis heute:
 Juxon Levi Madoka Shako (Dezember 1963 – September 1966), auch in Paris akkreditiert
 Daniel Owino (4. Oktober 1966)
 Henry Nzioka Mulli (1970–1973)
 John Mwaura (1977–1982)
 Phillip Gitonga (17. September 1982 bis 7. Februar 1984)
 Maurice Omwony (März 1984 – 26. Juli 1989)
 Vincent J. Ogutu-Obare (10. Oktober 1989 – 27. Dezember 1997)
 John Lepi Lanyasunya (16. Februar 1998 – Januar 2001)
 Frost Otieno Josiah (Februar 2001 bis Juni 2004)
 Harry Mutuma Kathurima (August 2005 – September 2010)
 Ken Osinde (2010 – Oktober 2014)
 Joseph Joseph Kipng’etich Magutt (2015–2018)
 Geschäftsträgerin Lydiah Olesi Ojiambo (2018–2021)
 Thomas Boniface Amolo (seit 2021)

Siehe auch 
 Liste kenianischer Auslandsvertretungen

Einzelnachweise 

Berlin-Kreuzberg
Botschaft in Berlin
Deutsch-kenianische Beziehungen